Afkorting van Réseau Ferré de France, de railinfrastruurbeheerder van het Franse spoornet
Afkorting van Rotterdams Fonds voor de Film en audiovisuele media
Afkorting van Resources for the Future, een non-profit onderzoeksorganisatie